Fernando Maldonado es un pintor, escultor e ilustrador nacido en Colombia en 1962. Su obra tiene raíces surrealistas y expresionistas y retoma algunos elementos de la ilustración fantástica. 

Maldonado ha desarrollado un universo figurativo donde el asombro es protagónico. Su obra contempla unas fases determinadas: Anunciaciones, mundo mágico, lo interpictórico, el clima urbano y los oráculos íntimos; fundamentales caminos de su fulgor creativo. Sus personajes chamánicos, sus peces levitantes y el uso irónico que hace de las obras maestras del arte contemporáneo, constituyen improntas particulares de su propuesta estética. En 2006 apareció su libro Fernando Maldonado, Tiempos paralelos, (publicado por Intergráficas, Bogotá, Colombia), donde se recoge numerosa obra suya de sus series más reconocidas: Anunciaciones, Chamanismo, Surrealismo, Otras realidades...

Hacia 1980 comienza su aprendizaje en la escuela de arte con un interés predominante en la pintura, el dibujo y la escultura, formas de expresión que comenzaban a perder énfasis con el advenimiento de las vanguardias del arte post-moderno. Su escepticismo respecto al rol del arte en las sociedades lo llevaría a plantear la posibilidad de retornar a la “no significación social" del mismo. En este periodo su pintura adquiere algunos visos expresionistas y se limita a dejar registro de trazos directos y personajes tratados como puntos de tensión visual sobre fondos abstractos.

Hacia 1991 inicia una fase de minuciosos trabajos inspirados en la tradición onírico-fantástica de autores tan diversos en el arte como El Bosco, Brueghel, DeChirico y Delvaux, en sincronía con importantes autores del mundo del cómic como Tanino Liberatore, Guido Crepax, Alberto Breccia y Richard Corben entre otros. Al mismo tiempo introduce en su trabajo temas, procedimientos y técnicas mixtas que lo sitúan en un punto de aislamiento con respecto a la tradición plástica y las vanguardias. Ninguno de los dos extremos comprende ni acoge plenamente sus propuestas. Ese constante aislamiento le permitirá tomar distancia y acentuar el carácter personal de su pintura, determinada la libertad temática necesaria para los años posteriores. La docencia se convierte en su segunda vocación, haciendo de ésta una extensión de sus investigaciones humanísticas. 

A partir del año 2000, su obra retoma la tradición técnica formal pero sus temas se centran en un juego de percepciones que aluden a realidades paralelas con meta-relatos derivados de la historia del arte, la literatura y el cine. 

Entre sus exposiciones más importantes sobresalen: Revelaciones, Galería Casa Gallery, Bogotá (2009); Ventana mítica, Galería Casa Cuadrada, Bogotá (2008); y las realizadas en la Galería Alonso Arte, Bogotá (2004); Biblioteca pública Virgilio Barco; Casa de la Cultura de Quito (2003); XII Feria Internacional de Arte de Binningen, Suiza (2003); Galería Arte Balboa, Panamá; Galería la Cometa, Bogotá (1997); Cámara de Comercio de Medellín (1996) y Galería Arte Autopista, Medellín (1995).

Ha participado en las colectivas : Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (2009 y 2008), Grand Palais de París en el Salón Comparaisons (2008 y 2007); Fundación Espacio Itinerante de Bogotá (2007); Galería Sala de Espera (2003); Galería Artlounge, Zúrich (8º Internacional Art Fair, Zúrich, 2003); Galería Emerio Darío Lunar, Maracaibo (2002); Consulado General de Colombia en Miami (2001); Museo La Tertulia, Cali (2001), Convocatoria Kunst de Zúrich (2001); Colonia Baires, Milán, Italia (2000); Galería La Pared (1999); VI Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador (1998-1999); Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (1984): en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (1983); Museo de Antioquia, Salón de Arte Joven (1982).

En la gran encuesta de Con-Fabulación Periódico Virtual ocupó el puesto 25 entre los artistas plásticos más destacados de Colombia de todos los tiempos, en 2009. Los resultados de este estudio fueron publicados en el libro Con-Fabulación 100 y en la página de este periódico en la red.

Publicaciones 

Sus obras han aparecido en cinco carátulas de la Colección Internacional de Literatura Los Conjurados e ilustrado los siguientes libros: Revelación y caída, Inti Manic, Ciega luz, Cicatriz Souvenir, Oscuro nacimiento y Ritual de títeres. Sus pinturas e ilustraciones han sido publicadas en seis separatas de la revista cultural Común Presencia números 15, 16, 17, 18 y 19; editada en Bogotá, Colombia. Varios de sus trabajos han aparecido también en: Los recursos de la imaginación - Artes visuales de la región Andina, de Eduardo Márceles Daconte; Cien años de plástica en Colombia de Fernando Guinard; Con-Fabulación 100 (Común Presencia Editores, 2009) y en Lo que se pinta de Francisco Gil Tovar. 

Los poetas: Gonzalo Márquez Cristo, Jotamario Arbeláez, José Chalarca, Mauricio Contreras y Amparo Osorio han escrito ensayos sobre su creación artística. El periódico Con-Fabulación No. 39, publicó en 2008 una extensa entrevista con el artista titulada "Buscando la ventana mítica". 

Es catedrático de bellas artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Autónoma de Colombia, además de ser profesor de figura humana en la Pontificia Universidad Javeriana.

En el año 2021 publica su relato gráfico: «La noche estrellada», en la editorial LuzAzul ediciones.

Fuentes 
  Revista Común Presencia No 15, 16, 17, 18 y 19. (Común Presencia Editores, Bogotá, 2005- 2010).
 Con-Fabulación 100 (Común Presencia Editores. Bogotá, 2009).
 La esencia del deseo, Ángel Beccassino(autor y editor, Bogotá, 2008).
 Lo que se pinta, Francisco Gil Tovar (Editorial Intergráficas. Bogotá, 2007).
 Revista El Búho, Antonio Correa, (Quito- Ecuador 2007). 
 Maldonado, Gonzalo Márquez Cristo, Amparo Osorio, Fernando Guinard, Jotamario Arbeláez, María Soledad García (Editorial Intergráficas, Bogotá 2005). 
 El espíritu creador, Fernando Guinard (Fernando Guinard Ediciones, Bogotá 2003).
 La virgen del pollo frito. Ángel Beccassino y Fernando Maldonado, (Ángel Beccassino Editor, Bogotá 2003).
 Cien años de plástica en Colombia, Fernando Guinard (Editorial Legis, Bogotá 2000).
 Revista Cromos, Al desnudo. Clara María Mejía, (Bogotá, 28 de febrero de 2000).
 Revista Agenda Cultural, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá 2000).

Enlaces externos 
 Fernando Maldonado Sitio Web oficial

 Todo sobre la obra del artista Fernando Maldonado

Pintores de Colombia del siglo XX
Escultores de Colombia